Чемпион мира Impact среди нокаутов () является одним из титулов федерации реслинга Impact Wrestling (ранее Total Nonstop Action Wrestling, (TNA)). Слово «нокаут» в названии титула обозначает женщин-рестлеров в Impact Wrestling. Титул был создан и представлен 14 октября 2007 года на PPV Bound for Glory. Первоначально титул назывался «чемпион мира TNA среди женщин» (), а своё нынешнее название получил в 2008 году.

Чемпион TNA среди нокаутов определяется по результатам поединков реслеров, которые вовлекаются в сюжетные противостояния. Постановка противостояния за титул включает положительных и отрицательных персонажей. Часть персонажей выступает под вымышленными именами, в то время как другие — под настоящими. Трансляция некоторых заранее записанных шоу может значительно отставать во времени. Шоу, транслирующиеся в прямом эфире, позднее выходят на DVD. Первым чемпионом TNA среди нокаутов стала Гейл Ким, которая победила 14 октября 2007 года в десятистороннем матче на выбывание, в котором также участвовали Трейси Брукс, Кристи Хемме, Невероятная Конг, Никки Рокс, Талия Мэдисон, Шелли Мартинес, Джеки Мур, ODB и Анджелина Лав. На  , Гейл Ким является рекордсменом по количеству владений титулом — 7 раз. Самое продолжительное время титул удерживала Тая Валькирия — 377 дней. Наименьшее время титулом владели Тара и Элли — по одному дню.

На  , действующим чемпионом является Джордин Грейс, это её второе владение титулом. Итого титул завоёвывало 25 человек 60 раз, три раза титул объявлялся вакантным.

История титула

Названия

Обладатели титула

Статистика продолжительности владения 

Актуальность:

Примечания

Ссылки 
 Impact Wrestling
 
 

Списки чемпионов Impact Wrestling